Eros in concert () — первый концертный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, который был выпущен 28 октября 1991 года.

Об альбоме 
Альбом содержит записи концертов Рамаццотти, которые состоялись в Барселоне, а также во время европейского тура в поддержку альбома «In ogni senso». Диск состоит из наилучших композиций исполнителя, а также содержит и две, ранее не опубликованные песни — «Seguimi» и «Ancora vita».

Концерт был повторно выпущен в 1992 году на VHS под названием «Эрос Рамаццотти — По всему миру».

Список композиций

CD 1

CD 2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти  

Поп-альбомы
Альбомы Италии
Альбомы Эроса Рамазотти
Концертные альбомы 1991 года
Двойные альбомы